Chromiec (Neder-Silezië) is een plaats in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië.
 Chromiec (Groot-Polen) is een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen.